Temis puede referirse a:

Mitología 
  Temis, era la titánide de la justicia en la mitología griega.

Astronomía 
Temis fue nombre dado por William Henry Pickering al décimo satélite de Saturno, que finalmente no existía.
 (24) Themis es el nombre de un asteroide.

Ficción 
 Temis es una diosa, un personaje ficticio en el universo de DC Comics basado en el personaje del mismo nombre de la mitología griega.